Bill Gunston (1927–2013), aviateur, militaire et écrivain britannique,
 (1991- ), personnalité australienne du football,
,
 (1891–1985), homme politique britannique,
 (1962- ), photographe anglais.

Personnages fictifs 
, personnage incarné par